Ristovski ist der Familienname folgender Personen:

 Borko Ristovski (* 1982), mazedonischer Handballtorwart
 Filip Ristovski (* 1995), mazedonischer Fußballspieler
 Laza Ristovski (1956–2007), serbischer Keyboarder
 Lazar Ristovski (* 1952), jugoslawisch-serbischer Schauspieler
 Milan Ristovski (* 1998), nordmazedonischer Fußballspieler
 Stefan Ristovski (* 1992), mazedonischer Fußballspieler